Большая синагога:

Алжир 
 Большая синагога в Оране
 Большая синагога в Алжире

Бельгия 
 Большая синагога Европы

Венгрия 
 Большая синагога (Будапешт)

Италия 
 Большая синагога (Рим)
 Большая синагога (Флоренция)

Литва 
 Большая синагога (Вильнюс)

Нидерланды 
 Большая синагога (Амстердам)

Польша 
 Большая синагога (Варшава)
 Большая синагога (Влодава)
 Большая синагога в Люблине
 Большая синагога (Ломжа)
 Большая синагога в Белостоке
 Большая синагога в Катовице
 Большая синагога в Лодзи

Украина 
 Большая синагога (Изяслав)
 Большая синагога (Луцк)

Чехия 
 Большая синагога (Пльзень)

См. также 
 Великая Синагога